Sliedrecht Sport 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo femminile olandese
 Sliedrecht Sport 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo maschile olandese